Tâmpa veut dire la tempe en roumain et peut se rapporter à :
 la colline Tâmpa, une petite colline très haute qui se situe au milieu de la ville de Brașov, dite montagne improprement.
 Tâmpa, un village de la commune de Băcia, dans le județ de Hunedoara
 Tâmpa, un village de la commune de Miercurea Nirajului, dans le județ de Mureș
 Tâmpăhaza, l’ancien nom, jusqu’à la moitié des années 1920, de la localité Rădești du județ d'Alba